Любомир Костадинов Гуцев (роден на 18 март 1990 г.) е български футболист, защитник, който играе за Оборище (Панагюрище).. От 2020 е футболист на елитния косовски Фламуртари (Прищина).

Статистика по сезони 
Към 25 февруари 2015 г.

Бележки 

Български футболисти
Български футболисти от Македония
Футболисти на Пирин (Гоце Делчев)
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Септември (Симитли)
Футболисти на Оборище (Панагюрище)
Родени през 1990 година
Родени в Гоце Делчев
Футболисти на Царско село (София)
Български футболисти в Косово